

Patronyme 
 Angela, patronyme italien

Prénom 
 Angela, prénom féminin. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Biologie 
 Angela est un genre d'insecte de la famille des Mantidae.

Cinéma 
 Ângela est un film brésilien réalisé par  et Abilio Pereira de Almeida (1951).
 Angela est un film américano-italien réalisé par Edoardo Anton et Dennis O'Keefe (1955).
 Angela (Tarot) est un film espagnol réalisé par José María Forqué (1973).
 Angela est un court métrage mexicain réalisé par Maria Elena Velasco (1976).
 Angela est un film américano-italo-canadien réalisé par Boris Sagal (1978), avec Sophia Loren.
 Angela est un film américain réalisé par Rebecca Miller (1995).
 Angela est un court métrage réalisé par Amos Kollek (2000).
 Angela est un film italien réalisé par Roberta Torre (2002).
 Ángela est un court métrage argentin réalisé par Gustavo Macri (2005).
 Angel-A est un film français réalisé par Luc Besson (2005).

Télévision 
 Ángela est une série télévisée mexicaine réalisée par Roberto Gómez Fernández (1998).
 Angela est un téléfilm italien réalisé par Andrea et Antonio Frazzi (2005).
 Angela Anaconda est une série télévisée d'animation canadienne (1999 à 2002).

Musique 
 Angela est une chanson du groupe Saïan Supa Crew.
 Angela est une chanson du groupe Toto.
 angela (le « a » étant obligatoirement en minuscule) est un groupe de musique japonais.
 Angela est une chanson de Yannick Noah rendant hommage à Angela Davis.
 Angela est une chanson de Hatik (2020).

Littérature et bande dessinée 
 Angela est un personnage de la trilogie de L'Héritage de Christopher Paolini.
 Angela est un personnage de comics créé par Neil Gaiman.
 Angela est un personnage secondaire du manga Dragon Ball.

Histoire 
 Angela, l'une des premiers esclaves recensés dans la Colonie de Virginie.

Homonymie de prénom
Homonymie de titre